Brooklyn poate fi:

 Brooklyn, cartier în New York City
 Brooklyn, Sydney, suburbie în Sydney, Australia